Винипег може да се односи на:
Винипег, главни град канадске провниције Манитоба
Винипег Бич, варошица у канадској провинцији Манитоба
Винипег, језеро у канадској провинцији Манитоби
Винипег, ријека која се улива у језеро Винипег
Винипег Џетси, канадски професионални хокејашки клуб из града Винипега